As eleições legislativas na Itália em 1996 foram realizadas a 21 de Abril e, serviram para eleger os 630 membros da Câmara dos Deputados e os 315 membros do Senado da República.

A Oliveira, coligação de centro-esquerda liderada pelo Partido Democrático de Esquerda, foi a grande vencedora das eleições, que obteve 45,4% dos votos e 322 deputados. A nível proporcional, o Partido Democrático de Esquerda foi, pela primeira vez, o partido mais votado, ao obter 21,06% dos votos.

O Polo das Liberdades, coligação de centro-direita formada pela Força Itália e Aliança Nacional, passava à oposição, apesar de obter 43,2% dos votos e 246 deputados. Para tal facto, muito contribuiu o romper da aliança com a Liga Norte que, concorrendo sozinha, obteve o seu melhor resultado de sempre, ao conquistar 10,1% dos votos.

Destaque, ainda, para o excelente resultado obtido pelo Partido da Refundação Comunista, que obteve 8,6% dos votos.

Após as eleições, Romano Prodi tornava-se primeiro-ministro, liderando uma coligação que contava os partidos de A Oliveira, contando com o apoio parlamentar do Partido da Refundação Comunista. Em 1998, após o Partido da Refundação Comunista retirar o apoio ao governo, Prodi sai, sendo, substituído por Massimo D'Alema, que, assim, tornava-se o primeiro ex-comunista a liderar um governo na Europa Ocidental.

Resultados Oficiais

Câmara dos Deputados

Método Proporcional

Método Uninominal

Senado da República

Resultados por Distrito Eleitoral

Câmara dos Deputados (Método Proporcional) 

Eleições na Itália
1996 na Itália
Eleições em 1996
Itália